Musée du Tibet peut se référer à :

Musée du Tibet (Dharamsala), un musée à Dharamsala, en Inde sur la culture tibétaine et l'histoire politique fondé en 1998.
Musée du Tibet (Gruyères), un musée à Gruyères en Suisse, sur l'art bouddhiste tibétain, fondé en 2009.
Musée du Tibet (Lhassa), un musée à Lhassa, dans la région autonome du Tibet en Chine, sur l'histoire culturelle du Tibet, fondé en 1999.
, un musée à Séoul, en Corée du Sud, sur l'art tibétain, le bouddhisme et le bön, fondé en 2001.

voir aussi 

Musée Heinrich Harrer, un musée à Hüttenberg en Autriche avec une grande collection de documents tibétains, fondé en 1983.
Jacques Marchais Museum of Tibetan Art, à New York fondé en 1947.
Musée de la culture tibétaine, un musée à Pékin sur la culture tibétaine, fondé en 2010.
Rubin Museum of Art, à New York fondé en 2004.